Mitrella perlucida är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Mitrella perlucida ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
perlucida